Сан-Джулиано () может означать:

 Сан-Джулиано — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Сан-Джулиано-дель-Саннио — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.
 Сан-Джулиано-ди-Пулья — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.
 Сан-Джулиано-Мартире (титулярная диакония) — титулярная церковь была создана Папой Бенедиктом XVI.
 Сан-Джулиано-Миланезе — город в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.
 Сан-Джулиано-Терме — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.